José Corral ist der Name folgender Personen:

* José Andrés Corral Arredondo (1946–2011), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Parral